Вельмо:
 Вельмо — река в Красноярском крае России;
 Вельмо — посёлок в Красноярском крае России;
 Вельмо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона